Al Smith může být:

 Al Smith (1873–1944) – americký politik
 Al Smith (lední hokejista) (1945–2002) – kanadský lední hokejista
 Al Smith (basketbalista) (1947–2022) – americký basketbalista